Geelborstbootsnavel
 Zwartborstbootsnavel